Иван Плачков може да се отнася за:
 Иван Пеев-Плачков (1864 – 1942), български политик (министър) и академик
 Иван Плачков (р. 1957), украински политик от български произход
 Иван Плачков, български специалисти (инженери и пр.)